Эль-Фра́сно (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного общества Арагон. Площадь муниципалитета — 48,53 км², население — 530 человек (на 2004 год).

Локальная политика

Последние мэры

Результаты выборов

Население

Примечания 

Населённые пункты Сарагосы
Муниципалитеты Сарагосы